Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Анджелік Кербер з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

e-Boks Open, одиночний розряд
2012